Кулешо́в (Кулешо́ва) — русская, украинская и белорусская фамилия (от «кулеш» или «кулиш» — жидкая каша или похлёбка), а также топоним.

Известные носители 
 
 
 
 Кулешов, Андрей Данилович (1904—1977) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Кулешов, Аркадий Александрович (1914—1978) — белорусский советский поэт и переводчик, сценарист.
 Кулешов, Валентин Николаевич (1937—2020) — советский и российский учёный.
 Кулешов, Валерий Владимирович (род. 1942) — советский и российский экономист.
 Кулешов, Василий Иванович (1895—1971) — советский военачальник, полковник, кавалер Георгиевского оружия.
 Кулешов, Василий Иванович (филолог) (1919—2006) — советский, русский учёный-филолог, заслуженный профессор МГУ. 
 
 
 
 Кулешов, Константин Алексеевич (1915—1975) — Герой Советского Союза.
 Кулешов, Лев Владимирович (1899—1970) — советский кинорежиссёр и теоретик кино, сценарист, актёр.
 
 Кулешов, Николай Николаевич (1890—1968) — советский учёный-ботаник.
 
 
 
 Кулешов, Сергей Павлович (1945—2017) — советский и российский физик-теоретик.
 Кулешов, Степан Иванович (1921—1975) — Герой Советского Союза.
 Кулешов, Фёдор Иванович (1913—1993) —  советский белорусский литературовед, критик и педагог. Доктор филологических наук.
 Кулешов, Юрий Владимирович (род. 1981) — российский футболист.



Населённые пункты 
 Кулешов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области России.
 Кулешов — село в Погребищенском районе Винницкой области Украины.
 Кулешов — село в Мироновском районе Киевской области Украины.

См. также